Brusnica, naziv za nekoliko sličnih, crvenoplodnih biljaka iz roda borovnica, među kojima je obična brusnica, američka brusnica, močvarna brusnica, gola brusnica i južna planinska brusnica.

Zemljopis:

 Brusnica, naselje u okrugu Stropkov, Slovačka
 Brusnica, naselje u općini Čelić, BiH
 Brusnica, naselje u općini Doboj, BiH
 Brusnica, naselje u općini Gornji Milanovac, Srbija
 Brusnica, naselje u općini Lopare, BiH
 Brusnica, naselje u općini Maglaj, BiH
 Brusnica, planina u općini Bajina Bašta, Srbija
 Brusnica Mala, naselje u općini Bosanski Brod, BiH
 Brusnica Mala, naselje u općini Odžak, BiH
 Brusnica Velika, naselje u općini Bosanski Brod, BiH

sh:Brusnica (Maglaj)